Звёздная карта:
 Звёздная карта
 Звёздная карта (фильм)